Die Snookerweltmeisterschaft 1998 fand vom 18. April bis zum 4. Mai 1998 im Crucible Theatre in Sheffield statt und bildete den Abschluss der Snooker-Saison 1997/98.

Titelverteidiger war der Ire Ken Doherty, der auch diesmal wieder ins Endspiel kam. Dort musste er sich jedoch dem Schotten John Higgins mit 12:18 geschlagen geben und fiel somit wie seine Vorgänger dem Fluch des Crucible zum Opfer.

Für John Higgins war es der erste Weltmeistertitel.

Preisgeld

Hauptrunde

Finale

Qualifikation

Century-Breaks

Hauptrunde 
Während der Hauptrunde wurden von 19 Spielern 59 Centuries erzielt. Damit wurde die bisherige Bestmarke von 1996 (48 Centuries) übertroffen. Der Rekord hatte bis zur Snookerweltmeisterschaft 2002 (68 Centuries) Bestand. John Higgins erzielte 14 Century-Breaks und konnte damit den Rekord von Stephen Hendry aus dem Jahre 1995 (12) toppen. 2002 holte sich Hendry den Rekord mit 16 Centuries zurück.

Einzelnachweise 

1998
Snookerveranstaltung 1998
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre